Asmik – nome proprio di persona femminile di origini bengalesi
 Cratere Asmik – cratere sulla superficie di Venere
 Asmik Ace Entertainment  – società giapponese

Note 
2. Name combiner baby, couple name generator.